1952 Голяма награда на Италия е 3-то за Голямата награда на Италия и осми кръг от сезон 1952 във Формула 1, провежда се на 7 септември 1952 година на пистата Монца близо до град Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Италия